Das gemeinsame Patrozinium von St. Vitus und St. Anna tragen folgende Kirchen und Kapellen: 

 St. Vitus und Anna (Ettendorf), Kirche in Traunstein-Ettendorf
 St. Vitus und Anna (Elters), Kirche in Hofbieber-Elers